

Nom commun 

 Cheval d'arçons
 Arçon, partie d'une selle.

Hydronyme 
 Arçon est un ruisseau du sud de la France, dans la région Midi-Pyrénées, dans le département du Gers, affluent du Gers (rive droite), et donc sous-affluent de la Garonne.
 Arçon, un affluent de rive gauche de la Loire dans le département de la Loire.

Toponymes 

 Arçon est une commune française, située dans le département du Doubs et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Arçon était une commune, situé dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté, maintenant fusionnée avec Belleneuve.
 Arcon est une commune française, située dans le département de la Loire et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Patronyme 
 Jean Le Michaud d'Arçon : général, né à Pontarlier le  et mort à Belfort le

Voir aussi 
 Arcon

Références